

Toponymie

 Chochół, un village dans la voïvodie de Mazovie
 Chochół, un village dans la voïvodie de Varmie-Mazurie